Manuel Rojas puede referirse a:

Manuel Patricio Rojas (1792–1857), militar argentino que participó en la campaña libertadora del Perú;
Manuel Rojas (1831–1903), hacendado venezolano y comandante del Ejército de Liberación de Puerto Rico;
Luis Manuel Rojas Arreola (1871–1949), periodista y diputado mexicano opositor al régimen huertista;
Manuel Rojas (1896–1973), escritor chileno;
Manuel Rojas (1930–1995) director de fotografía español;
Manuel Rojas (1954–), futbolista chileno;
Manuel Rojas Molina (1959–) político chileno;
Manuel Rojas (1963–) flautista venezolano.

Véase también
Manuel Roxas, primer presidente de Filipinas independiente